Worley ist der Familienname folgender Personen:

 Darryl Worley (* 1964), US-amerikanischer Countrymusiker
 Eugene Worley (1908–1974), US-amerikanischer Politiker
 Jo Anne Worley (* 1937), US-amerikanische Schauspielerin
 Nancy Worley (* 1951), US-amerikanische Politikerin
 Tessa Worley (* 1989), französische Skirennläuferin
 Tim Worley (* 1966), US-amerikanischer Footballspieler
 Vance Worley (* 1987), US-amerikanischer Baseballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Worley (Idaho)
 Worley (Kentucky)
 Worley (North Carolina)
 Worley (West Virginia)
 Worley Crossroads (Georgia)

Sonstiges:
 Worley Point, Landspitze der Shepard-Insel, Marie-Byrd-Land, Antarktika